All in the Family, een Amerikaanse televisieserie uit de jaren zeventig
All in the Family (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER